Еманжелинск:

 Еманжелинск — город, административный центр Еманжелинского района Челябинской области России.
 Еманжелинск — железнодорожная станция Челябинского региона Южно-Уральской железнодорожной дороги, расположенная в посёлке Зауральском.